Iljin (russisch Ильин) oder Iljina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Michailowitsch Iljin (1931–2016), sowjetischer Fußballspieler
 Arlen Michailowitsch Iljin (1932–2013), russischer Mathematiker
 Boris Sergejewitsch Iljin (1889–1958), russisch-sowjetischer Fischkundler
 Dmitri Iljin (* 1989), kirgisisch-russischer Dreispringer
 Ilja Iljin (* 1988), kasachischer Gewichtheber
 Iwan Alexandrowitsch Iljin (1883–1954), russischer Philosoph
 Jekaterina Fjodorowna Iljina (* 1991), russische Handballspielerin
 Michail Andrejewitsch Iljin, eigentlicher Name von Michail Andrejewitsch Ossorgin (1878–1942), russischer Schriftsteller, Journalist und Essayist
 Modest Michailowitsch Iljin (1889–1967), sowjetischer Botaniker

 Natalja Nikolajewna Iljina (* 1985), russische Skilangläuferin

 Wera Sergejewna Iljina (* 1974), russische Wasserspringerin

Iljin steht für:

 Iljin (Unternehmen), russischer Automobilhersteller